Новотроицк — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Сузопского сельсовета.

История 
Основано в 1909 г. В 1928 году деревня Ново-Троицкая состояла из 30 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлась центром Ново-Троицкого сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района